Anton Čeh je priimek več znanih oseb:
 Anton Čeh (skladatelj) (1937-2011)
 Anton Čeh (slikar) (1882-1930)
 Anton Čeh (nogometaš) (1943-2023)